Пермяки:
 одно из названий коми-пермяков;
 жители города Перми.

Населённые пункты
 Пермяки — село в Беловском районе Кемеровской области — Кузбасса.
 Пермяки — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Пермяки — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Пермяки — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Пермяки — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Пермяки — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Пермяки — деревня в Шалинском районе Свердловской области.
 Пермяки — село в Высокогорском районе Татарстана.